Dixon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hugh Neville Dixon
 James R. Dixon
 Joseph S. Dixon
 Kingsley Wayne Dixon